Андрей Бутович:
 Бутович, Андрей Алексеевич — Георгиевский кавалер (подполковник; № 6483; 5 декабря 1841).
 Бутович, Андрей Иванович — Георгиевский кавалер (полковник; № 4451; 18 декабря 1830).